Plaats in Indonesië
 Karangpari (Bantarkawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Karangpari (Rancah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java